El término Izmáilovka (en kazajo y ) puede referirse a:

Izmáilovka (Kazajistán), localidad de la provincia de Kazajistán Septentrional.

Izmáilovka (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar.
Izmáilovka (Lípetsk), localidad del óblast de Lípetsk.
Izmáilovka (Nizhni Nóvgorod), localidad del óblast de Nizhni Nóvgorod.
Izmáilovka (Kaláchinsk, Omsk), localidad del raión de Kaláchinsk del óblast de Omsk.
Izmáilovka (Nízhniaya Omka, Omsk), localidad del raión de Nízhniaya Omka del óblast de Omsk.
Izmáilovka (Riazán), localidad del óblast de Riazán.
Izmáilovka (Michúrinsk, Tambov), localidad del raión de Michúrinsk del óblast de Tambov.
Izmáilovka (Známenka, Tambov), localidad del raión de Známenka del óblast de Tambov.
Izmáilovka (Tula), localidad del óblast de Tula.

Otros 

Stáraya Izmáilovka, localidad del óblast de Uliánovsk.

Para su equivalente en ucraniano, véase Izmáilivka .